Самуэль Фактор (; , Лодзь — , Чикаго) — американский шахматист польско-еврейского происхождения.

Биография 
Выдвинулся в лодзинских соревнованиях 1910-х гг. В лодзинском турнире 1917 г. занял 3-е место, в турнире 1917 / 18 гг. стал 2-м. Из этого периода наиболее известна партия, которую у него выиграл А. К. Рубинштейн. В 1919 г. стал чемпионом Лодзинского шахматного клуба. В том же году уехал в Нидерланды эмигрировал. Во время пребывания в Роттердаме успел сыграть небольшой показательный матч с Р. Рети (1 : 1) и сыграть в небольшом, но сильном по составу турнире. В 1920 г. уехал в США.

Входил в число сильнейших шахматистов США. Был чемпионом Чикаго (1922 г.). Дважды (в 1922 и 1930 гг.) становился победителем открытого чемпионата США, также в 1921 г. стал серебряным призером соревнования. Участвовал в американских шахматных конгрессах 1921 и 1923 гг., 1-го чемпионата США (1936 г.).

В составе сборной США участвовал в шахматной олимпиаде 1928 г., где вместе с командой занял 2-е место.

Семья 
Отец — Даниэль Фактор. Дядя — Макс Фактор.

Жена — Хэзел Фактор. Двое детей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Самуэля Фактора на сайте 365chess.com
 Личная карточка Самуэля Фактора на сайте OlimpBase.org
 Партии Самуэля Фактора 

Шахматисты США
Шахматисты России (по 1917)
Участники шахматных олимпиад